Puig Ferrer (Forallac), muntanya de 245 metres al municipi de Forallac, comarca del Baix Empordà
 Puig Ferrer (Garrigàs), muntanya de 107 metres al municipi de Garrigàs, comarca de l'Alt Empordà
 Puig d'en Ferrer, muntanya de 107 metres al municipi de Flaçà (Gironès)